Amerikai Egyesült Államok
Des Arc (Arkansas)
Des Arc (Missouri)